Adelfilla puede referirse a:
 el nombre común de la planta Asclepias curassavica
 el nombre común de la planta Bupleurum fruticosum;
 el nombre común de la planta Bupleurum gibraltarium;
 el nombre común de la planta Daphne laureola.
 el nombre común de la planta Epilobium angustifolium;
 el nombre común de la planta Epilobium hirsutum;